Quartell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quartell (ort), Valencia, Província de València, 
 Quartell (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar